VB kan syfta på:

 VB – ett ljust lageröl från Australien, se Victoria Bitter
 VB – ett programmeringsspråk, se Visual Basic
 VB – en befattningshavare, se Vakthavande befäl
 VB – Norrköping–Söderköping–Vikbolandets Järnväg